Асти́с () — фамилия.

Известные носители:
 Астис, Альфредо (род. 1951) — аргентинский военный, военный преступник.
 Астис, Иньяки (род. 1983) — испанский футболист.

Разное 
 Астис — индийский правитель, живший в IV веке до н. э.
 Астис — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.